Segieth ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Segieth, deutscher Marathonläufer, Sieger des Essen-Marathons 1968
 Elisabeth Segieth, Gewinnerin des Seerosenpreises 2001, Ehefrau des Johannes Segieth
 Johannes Segieth (1922–2007), deutscher Maler und Zeichner, Sohn des Paul Segieth
 Manfred Alois Segieth (* 1946), deutscher Musiker und Sänger, siehe Fancy (Sänger)
 Paul Segieth (1884–1969), deutscher Maler und Zeichner